De 100 meter schoolslag vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 29 juli, series en halve finales, en 30 juli 2012, finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit twee baantjes. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemsters zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Regerend olympisch kampioene was Leisel Jones uit Australië.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslagen

Series

Halve finales

Swim-off

Finale

Bronvermelding 
  Series
  Halve finale
  Swim-off halve finale

Vrouwen 0100